Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Yougoslavie, en 1954.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de Classement

Tour final

Classement final

Liens externes 

  Championnat d'Europe 1954, sur fibaeurope.com

1954
Basket-ball féminin 1954
Europe feminin 1954, Championnat d'
Compétition de basket-ball en Yougoslavie